Een term in de economie; zie Fluctuatie (economie).
Een medische term; zie Fluctuatie (medisch).
Zie ook Fluctuatie-dissipatiestelling.